Het seizoen 1992 van de Tippeligaen was de 30ste editie van het strijd om het kampioenschap van Noorwegen sinds de introductie van de hoogste voetbaldivisie. Het seizoen begon op 25 april 1992 met het duel tussen Lillestrøm SK en titelverdediger Viking FK (2-1), en eindigde op 24 oktober met het derde en laatste promotie/degradatieduel tussen Drøbak/Frogn IL en Strømmen IF (2-0).

Rosenborg BK won voor de zevende keer in zijn bestaan de Noorse landstitel, en de eerste in een onafgebroken reeks van dertien kampioenschappen op rij. Nieuwkomer Mjøndalen IF en Sogndal IL degradeerden rechtstreeks naar de 1. divisjon. De nummer tien in de eindrangschikking, promovendus Hamarkameratene, was veroordeeld tot het spelen van een play-offcompetitie met Drøbak/Frogn IL en Strømmen IF, en wist zich dankzij één overwinning (2-1 op Drøbak/Frogn IL) en één gelijkspel (4-4 tegen Strømmen IF) ternauwernood te handhaven in de hoogste afdeling.

Uitslagen

Eindstand

Promotie/degradatie
Nieuwkomer Mjøndalen IF en Sogndal IL degradeerden rechtstreeks naar de Adeccoligaen (1993).
 FK Bodø/Glimt en Fyllingen Fotball promoveerden naar de Tippeligaen (1993).
 Hamarkameratene versloeg in de nacompetitie Drøbak/Frogn IL met 1-0 en speelde met 4-4 gelijk tegen Strømmen IF, waardoor de club zich handhaafde op het hoogste niveau.

Play-offs

Hamarkameratene handhaaft zich en speelt ook in 1993 in de Tippeligaen.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met elf of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Noorse voetbalbeker 1992
Noors voetbalelftal in 1992

1992
Competitievoetbal 1992